Polypodium leptophyllum  puede referirse a la:
descrita por Baker es la  Athyrium atkinsonii de Bedd.
descrita por: L. en 1753 es la  Anogramma leptophylla (L.) Link 
descrita por: Moritz en 1860 es la Melpomene pilosissima (M.Martens & Galeotti) A.R.Sm. & R.C.Moran

Referencias